Saint-Amans öt község elnevezése Franciaországban:

 Saint-Amans (Ariège)
 Saint-Amans (Aude)
 Saint-Amans (Lozère)
 Saint-Amans-des-Cots
 Saint-Amans-Soult